Кри́стиан Геди́на (; род. 20 ноября 1969 года в Пьеве-ди-Кадоре, Италия) — итальянский автогонщик, бывший горнолыжник, трёхкратный призёр чемпионатов мира. Самый успешный специалист по скоростному спуску за всю историю горнолыжного спорта Италии, даже несмотря на то, что, участвуя в 5 подряд Олимпиадах (1992—2006), не завоевал ни одной олимпийской награды.

Карьера 
Учился в Инсбруке и в 1989 году дебютировал в Кубке мира по горнолыжному спорту. На следующий год, после нескольких подиумов и жестоких падений, он, наконец, выиграл два последних этапа сезона, при чём первая победа пришла к Кристиану в Кортина-д’Ампеццо. В 1991 году он стал серебряным призёром в комбинации на чемпионате мира в Зальбахе, но на следующий год Гедина жестоко пострадал в автомобильной аварии.

К 1995 году он восстановил свою форму и показывал выдающиеся результаты до 2001, когда он завоевал последнюю из своих 13 побед (12 в скоростном спуске и 1 в супергиганте, всего 33 призовых места). С чемпионатов мира он привёз ещё серебро в 1996 году и бронзу в 1997 году, обе награды — в скоростном спуске. В 2006 году Кристиан покинул горнолыжный спорт. В марте 2009 года 39-летний Гедина принял участие в чемпионате Италии по горнолыжному спорту и занял 6-е место в скоростном спуске, уступив чемпиону 0,79 сек. В 2010 году 40-летний Гедина вновь выступил в чемпионате Италии, заняв 23-е место в скоростном спуске.

Карьера в автогонках 
По примеру другого горнолыжника, Люка Альфана, Кристиан Гедина перешёл в автогонки, дебютировав в чемпионате Италии по супертуризму, а также серии Ф3000 Мастерс, а в 2007 году перешёл в итальянскую серию SuperStar's, где уже в первый год добился финиша на подиуме.

Победы на этапах Кубка мира (13)

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Кристиана Гедины  
 Гедина на официальном сайте ФИС 
 

Персоналии по алфавиту
Горнолыжники Италии
Автогонщики Италии
Гонщики SuperStars
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1992 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1994 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Спортсмены нескольких видов спорта